Álvaro Elías Loredo – politico messicano
 Carlos Loredo – calciatore cubano, attaccante
 Jesús Valdés Loredo – pallavolista messicano
 Linda Loredo – attrice e danzatrice statunitense
 Rafael Loredo –  calciatore e allenatore di calcio messicano